

Persone 
Cartoni è un cognome italiano

 Ercole Cartoni (1874–...) – politico italiano, parlamentare dal 1924 al 1934, figlio di Melchiorre
 Erminio Cartoni (1919–...) – calciatore italiano
 Melchiorre Cartoni  (1827-1890) – patriota italiano

Cinema 
 Cartoni - Azienda italiana produttrice di supporti per cineprese

Pagine correlate 
 Cartoni animati
 Cartone